

Biografia 
Primo esponente documentato della famiglia Attendolo, proveniva da una famiglia benestante di Cotignola, nella bassa Romagna, viveva nel 1326 e abbracciò il mestiere delle armi.

Discendenza 
 Bertolo
 Giovanni (1319-1385 ca.)
 Santi
 Nascimbene

Genealogia

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Attendolo (famiglia)
 Giovanni Attendolo

Muzio